Na Białorusi
 Śniegi – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost
 Śniegi – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody
 Śniegi – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa